G650 oder G 650 steht für:
 Gulfstream G650, US-amerikanisches Flugzeug
 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, deutsches Automobil, siehe Mercedes-Benz G-Klasse #Maybach G 650 Landaulet
 BMW G 650 GS, deutsches Motorrad
 BMW G 650 X, deutsches Motorrad

Abkürzung